Нива () — остановочный пункт и бывшая промежуточная станция на 232,5 перегона Яккима — Куокканиэми.

Общие сведения 
Остановочный пункт территориально расположен в посёлке Нива Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелии.

Нива расположен на однопутном перегоне: Яккима — Куокканиэми линии Хийтола — Сортавала.

Остановочный пункт находится на линии с полуавтоблокировкой. Вокзальное здание демонтировано. Билетная касса отсутствует. Проходящие пассажирские поезда остановки в Ниве не делают. Имеет остановку лишь пригородный поезд сообщением Кузнечное — Сортавала — Кузнечное.

На остановочной платформе установлен новый пассажирский павильон, а также информационная табличка с названием остановочного пункта.

История 
Станция Niva, как и весь участок Антреа — Сортавала был открыт 01 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги от Выборга до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.

Станция имела два боковых пути, а также подъездной путь.

Станция получила новое здание вокзала в 1900 году по чертежам финского архитектора Бруно Гранхольма, но не исключено, что оно было реконструировано из первоначального здания. Здание вокзала было очередной раз перестроено во время войны в 1943 году.

Примечания

Ссылки

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Бывшие железнодорожные станции